Населені пункти в Чехії:

 Дєтршіхов (Світави)
 Дєтршіхов (Ліберец)